Посол Израиля в Москве — официальный представитель государства Израиль в России.

СССР и Израиль установили дипломатические отношения в мае 1948 года, но после Шестидневной войны они были прерваны. Российское посольство в Тель-Авиве и Израильское посольство в Москве были открыты в декабре 1991 года.

В настоящее время резиденция израильского посла (Посольство Израиля) находится на улице Большая Ордынка, дом 56.

Чрезвычайным и полномочным послом с 2020 года является Александр Бен-Цви.

Послы в СССР

Послы в России

См. также 
 Израильско-российские отношения

Примечания

Ссылки 
Израильско-российские отношения
Послы Израиля в СССР
Послы Израиля в России
Списки послов в России